Recea több romániai település lehet:

 Recea, Argeş megye
 Recea, Argeş megye, Căteasca község
 Recea, Bákó megye
 Vajdarécse, Brassó megye
 Recea, Buzău megye
 Récefalva, Hargita megye
 Recea, Iaşi megye

 Lénárdfalva, Máramaros megye
 Recsa, Maros megye
 Recea, Mehedinţi megye
 Recea, Neamţ megye
 Recea, Olt megye
 Krasznarécse, Szilágy megye
 Recea, Vaslui megye